MMM (esquema ponzi) - um dos maiores esquemas ponzi do mundo. 
 MMM Roberto - um dos escritórios mais importantes da Arquitetura Moderna Brasileira. 
 Mmm... Prepare to be Swayed - um álbum de estúdio do cantor norueguês Sway (que ficou conhecido posteriormente como Espen Lind).
 Marcha Mundial das Mulheres (MMM) - um movimento social feminista internacional.
 Museu da Música de Mariana - Museu em Minas Gerais.

Desambiguação